Wyższa Liga to nazwa klasy rozgrywkowej w dyscyplinach sportowych w ZSRR, Rosji oraz na Ukrainie:
 Wysszaja Liga SSSR – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej w ZSRR w latach 1936-1991
 Rosyjska Wyższa Liga w hokeju na lodzie – druga klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie w Rosji od 1992 do 2010
 Wyższa Hokejowa Liga – druga klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie w Rosji od 2010
 Ukraińska Wyższa Liga w hokeju na lodzie – najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju na lodzie na Ukrainie w latach 1992-2011

 Inne
 Wyszejszaja liha – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej na Białorusi w latach 1992-2011
 Wyszejszaja liha siatkarzy – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce siatkowej na Białorusi w latach 1992-2011

 Zobacz też
 Wysszaja Liga